Unitat Terminal Remota, dispositiu basat en microprocessadors
 UTR de l'anglès untranslated region, regió no traduïda, regions no traduïdes de l'ARN